Toponímia:
 Florida de Liébana, municipi de la província de Salamanca
 Florida (Uruguai), ciutat de l'Uruguai, capital del departament homònim 
 Departament de Florida a l'Uruguai
 Bisbat de Florida, demarcació eclesiàstica de l'Uruguai
 EUA:
 Florida, estat dels Estats Units
 Florida espanyola, colònia espanyola entre 1513 i 1819 en el territori de l'actual Florida	
 Florida Oriental
 Florida Occidental, territori de la Capitania General de Cuba, dins virregnat de la Nova Espanya
 Les Florides
 Florida (Comtat d'Orange), població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Florida (Massachusetts)
 Florida (Missouri), poble de Monroe County, Missouri, Estats Units
 Florida City, població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Florida Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Florida (Puerto Rico), municipi ubicat al nord central de l'Estat Lliure Associat de Puerto Rico
 Països Catalans:
 La Florida (Alacant), barri d'Alacant
 Florida-Portatge, barri d'Alacant
 La Florida (l'Hospitalet de Llobregat), barri de l'Hospitalet de Llobregat
 Estació de Florida, estació del metro de Barcelona
 Miscel·lània:
 Richard Florida (1957), economista estatunidenc 
 Conill de Florida, espècie de conill
 Universitat Internacional de Florida
 Florida Marlins, club professional de beisbol estatunidenc de la ciutat de Miami Gardens, Florida
 Congrés de la Florida